Спрингер има више значења:
 Спрингер (Нови Мексико), град је у америчкој савезној држави Нови Мексико
 Спрингер (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома

Особе 
 Џери Спрингер